«Здравствуй, Москва!» — советская музыкальная киноповесть 1945 года режиссёра Сергея Юткевича. По официальной версии — дебютный фильм Георгия Вицина. В некоторых моментах фильма и на титрах можно увидеть знаменитый монумент «Рабочий и колхозница», ставший позднее заставкой киностудии «Мосфильм».

Сюжет 
На смотре художественной самодеятельности учащийся ремесленного училища поёт песню о Москве, аккомпанируя себе игрой на баяне. Принадлежавший когда-то кадровому рабочему, погибшему во время демонстрации 1905 года, инструмент побывал во многих руках, прежде чем попал к ребятам. Историю этого музыкального инструмента рассказывает директор училища…

В ролях 

 Филиппов, Сергей Николаевич — баянист Семён Семёнович Брыкин
 Николай Леонов — Коля Леонов, ученик ремесленного училища, поэт
 Н. Стравинская — Таня Никанорова, внучка мастера
 Олег Бобров — Олег Бобров, ученик ремесленного училища, баянист, вокал
 Виктор Селезнёв — Федя Капустин, ученик ремесленного училища, боксер
 Борис Бодров — Борис Бодров, ученик ремесленного училища
 Сергей Ильд — Сергей, ученик ремесленного училища
 Леонид Пирогов — Никанор Иванович Никаноров, мастер
 Иван Любезнов — Иван Александрович, директор ремесленного училища
 Александр Ширшов — Сергей Сергеевич, воспитатель
 Сергей Филиппов — Семён Семёнович Брыкин, баянист
 Борис Тенин — писатель
 Георгий Вицин — железнодорожник на станции «Дольск»
 Павел Кадочников — Константин Николаевич Златогоров, ремонтный слесарь паровозного депо
 Степан Каюков — представитель завода
 Константин Сорокин — завсегдатай пивного бара
 Павел Шпрингфельд — пассажир поезда

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Сергей Юткевич
 Сценаристы: Михаил Вольпин, Николай Эрдман
 Композитор: Анатолий Лепин
 Оператор: Марк Магидсон
 Художники: Пётр Бейтнер, Сергей Воронков
 Звукорежиссёр: Ольга Упеник
 Текст песен: В. Шкаровский. Ольга Фадеева

Участие в кинофестивалях 
 Каннский кинофестиваль 1946.

Музыка 
Музыку к этому фильму (включая композиции «Тройка» и «Чечётка») написал Анатолий Лепин. Она выпускалась на грампластинках апрелевского завода (Г — 16428, 16569 и других) совместно с министерством культуры СССР со второй половины 1940-х. С середины 1960-х музыка выпускалась на пластинках фирмой «Мелодия».

Все музыкальные и танцевальные номера и все детские роли исполняют учащиеся ремесленных и железнодорожных училищ и школ ФЗО, а также школьники г. Москвы.

Примечания

Ссылки 
 «Здравствуй, Москва!» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Здравствуй, Москва! — kino-teatr.ru
 Москва в кино. 100 удивительных мест и фактов из любимых фильмов
 [biography.wikireading.ru/60195 Людмила Гурченко. Аплодисменты]

Фильмы СССР 1945 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Сергея Юткевича
Чёрно-белые фильмы СССР
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы по сценариям Михаила Вольпина
Фильмы по сценариям Николая Эрдмана